Людина-амфібія:
 Людина-амфібія (роман) — відомий науково-фантастичний роман О. Р. Бєляєва;
 Фільми, поставлені за цим романом:
 Людина-амфібія (фільм, 1961);
 Людина-амфібія (фільм, 2005).
 Людина-амфібія (мультфільм)